Bondarew oder Bondarewa (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Andrejewitsch Bondarew (* 1983), russischer Eishockeyspieler
 Andrei Leontjewitsch Bondarew (1901–1961), sowjetischer Generalleutnant 
 Arseni Sergejewitsch Bondarew (* 1985), russischer Eishockeyspieler
 Artem Bondarew (* 1983), ukrainischer Eishockeyspieler
 Boris Anatoljewitsch Bondarew, russischer Diplomat
 Dmitri Dmitrijewitsch Bondarew (1878–1937), russischer Autokonstrukteur
 Julija Bondarewa (* 1975), kasachische Sportschützin
 Juri Wassiljewitsch Bondarew (1924–2020), russischer Schriftsteller
 Olga Nikolajewna Bondarewa (1937–1991), sowjetisch-russische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Wiktor Nikolajewitsch Bondarew (* 1959), russischer General

Siehe auch:
 Bohdan Bondarjew (* 1974), ukrainischer Radrennfahrer